Thuret ist der Name
 einer Gemeinde im französischen Département Puy-de-Dôme, siehe Thuret
 eines botanischen Gartens (Villa Thuret) bei Antibes
 von Gustave Adolphe Thuret (1817–1875), französischer Botaniker
 von Isaac Thuret (um 1630–1706), französischer Uhrmacher
 von Jacques Thuret (1669–1738), französischer Uhrmacher